Termenul sudiți se poate referi la:
 Sudiți, o categorie socială din Principatele Dunărene

Localități din România
 Sudiți, localitatea de reședință a comunei cu același nume din județul Ialomița
 Sudiți, o localitate din comuna Gherăseni, județul Buzău
 Sudiți, o localitate din comuna Poșta Câlnău, județul Buzău